AHZ steht für:
 Alpe d’Huez Airport (IATA-Code), Flughafen von Alpe d’Huez, Département Isère, Frankreich

Ahz steht für:
 Bahnhof Arnhem Zuid (Bahnhofs-Code), niederländischer Bahnhof

aHz steht für:
 Attohertz entsprechend 10−18 Hertz (Einheit), SI-Einheit für die Frequenz

Abkürzung